

Кенащинський сільський округ — сільський округ, Акжарський район, Північно-Казахстанська область
 Кенащинський сільський округ — сільський округ, район Біржан-сала, Акмолинська область